Tenisowy turniej WTA DFS Classic 2008 odbył się w dniach 7 - 15 czerwca w brytyjskim Birmingham na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 200 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Anglii